Die Manawatū Gorge (in Māori Te Apiti, was schmale Passage bedeutet) ist eine Schlucht auf der Nordinsel von Neuseeland.

Geografische Lage 
Die Schlucht verläuft zwischen der Ruahine Range und der Tararua Range und verbindet die Regionen Manawatū-Whanganui und . Die Schlucht liegt nordöstlich von Palmerston North, ihr Westende befindet sich bei der Kleinstadt Ashhurst, das Ostende nahe Woodville.

Entstehung 
Die Manawatū Gorge wurde von dem in ihr fließenden Manawatū River als Durchbruchstal geradlinig durch das umgebende Gebirge geschnitten, als sich die Gebirge langsam hoben.

Die Schlucht als Verkehrsweg 
Der New Zealand State Highway 3 verläuft entlang der Südseite der Schlucht. Er wurde hier 1872 fertiggestellt. Er ist eine Hauptverbindung zwischen den beiden Küsten im Südteil der Nordinsel und wird gelegentlich durch Bergrutsche blockiert. Ausweichrouten verlaufen auf der Nord- und Südseite durch das Gebirge.

Parallel verläuft auf der Nordseite der Schlucht die Bahnstrecke Palmerston North–Gisborne. Sie ging 1891 in Betrieb. Um die Trasse in dem schwierigen Gelände zu ermöglichen, mussten fünf Tunnel angelegt werden. Drei von ihnen wurden 2008 geschlitzt, um das Lichtraumprofil für größere Container zu erweitern. Seit 2001 fahren auf der Strecke ausschließlich Güterzüge, abgesehen von gelegentlich verkehrenden Sonderfahrten.

Ein Langstreckenwanderweg, der Manawatū Gorge Track, verläuft parallel zur Schlucht auf der Südseite durch den Busch.

Tal in Neuseeland
Geographie (Region Manawatū-Whanganui)
Schlucht
Tal in Australien und Ozeanien